A 2000-es női kézilabda-Európa-bajnokságnak Románia adott otthont 2000. december 8. és december 17-e között. Ezen a kontinensviadalon 12 csapat vett részt. A torna első öt helyezettje kvalifikálta magát a 2001-es női kézilabda-világbajnokságra. Az Európa-bajnok a magyar kézilabda-válogatott lett, miután az elődöntőben a házigazdákat búcsúztatták, a döntőben pedig hosszabbítás után az ukrán csapatot múlták felül.

Részt vevő csapatok

Lebonyolítás 
A tizenkét részt vevő csapatot két csoportba osztották. A két csoport első két helyezettje jutott az elődöntőbe, a többi csapat pedig a csoportban végzett helyezése alapján játszott a végső helyezésekért.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény 
Magyarország és a hazai csapat eltérő háttérszínnel kiemelve.

Források 
 
 
 

Európa-bajnokság
Női kézilabda-Európa-bajnokságok
Román kézilabda